Trois navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Benham, d'après l'amiral  :
 l', un destroyer de classe Aylwin lancé en 1913 et démoli en 1935 ;
 l', un destroyer de classe Benham lancé en 1938 et coulé en 1942 ; 
 l', un destroyer de classe Fletcher lancé en 1943 et transféré au Pérou en 1960.

Voir aussi 
 

Benham